Эдвард Томас:
 Томас, Эдвард Донналл (1920—2012) — американский врач-трансплантолог, лауреат Нобелевской премии по медицине 1990 года.
 Томас, Эдвард Ллойд (1825—1898) — американский военный, генерал армии Конфедерации во время американской гражданской войны.